Gosudar (rusky: государь) je označení, respektive titul ruského vladaře či panovníka.

Historie 
Původ označení gosudar existuje od poloviny 14. století a jako součást panovnického titulu se zachoval až do roku 1917. 

Ze spisů maďarského historika a rusisty Andráse Zoltána vyplývá, že označení panovníka jako „gosudara“ se poprvé objevilo v písemném ruském zdroji až v roce 1645. Do té doby bylo běžné pouze označení „gospodar“ (rusky: господарь), či „ospodar“ a zkratka „gdr“. Mnoho překladatelů (od pozdních kronikářů až po profesionální historiky) zkratku „gdr“ (gospodar) přepisovalo výrazem „gosudar“ (госꙋда́рь), což vedlo k názoru, že se toto označení objevovalo již dříve.

Původní význam slova gosudar byl majitel, resp. hospodář nebo pán (rusky: господин). Tyto tři termíny byly užívány ve staroruských textech bez většího rozdílu a týkaly se výlučně nepolitické oblasti. Například vlastník otroků byl často označován za gospodara / gosudara a stejně tak sedlák, který pronajímal půdu jiným, byl nazýván gospodarem / gosudarem. 

Teprve od poloviny 14. století slovo gosudar začalo pronikat do politické terminologie v přeneseném smyslu jako titul pro ruské vládce. Tato skutečnost není nijak překvapivá vzhledem k tomu, že ruská knížata patřila k největším zemědělcům a majitelům půdy i poddaných v zemi. Slovo gosudar je základem pro výraz gosudarstvo (rusky: государство) – stát.

V době Ivana III. (1462–1505) bylo slovo gosudar asociováno s neomezenou (samoděržavnou) mocí moskevských carů. Po roce 1721 je slovo gosudar doplněno slovem imperátor.

Reference

Externí odkazy
 Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь

Ruští carové
Panovníci podle titulů
Císařské tituly